Лесовая () — село в Рогатинской городской общине Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 6 человек. Занимает площадь 0,102 км². Почтовый индекс — 77000. Телефонный код — 03435.

Ссылки 
 Лесовая на сайте Верховной рады Украины